Mull peut désigner :
 une péninsule ou l'extrémité de cette péninsule en gaélique écossais comme dans :
 le Mull of Kintyre ;
 le Mull of Galloway ;
 l'île de Mull, une île du Royaume-Uni située en Écosse ;
 le mull, un type d'humus ;
 Mull, un film de 1989 ;
 Mull, frère de Cædwalla qui fut roi du Wessex au .